Horschbach ist ein geographischer Name:

 Horschbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Horschbach (Glan), rechter Zufluss des Glan in Glanbrücken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hörschbach